Кристина Младеновић и Каролин Гарсија су освојиле турнир. У финалу су победиле Јекатерину Макарову и Јелену Веснину са 6:3, 2:6, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 

 Резултати такмичења на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — женски парови
Отворено првенство Француске у тенису 2016.